Achen kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Achen, Moselle, ort och kommun, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Österrike 

 Achen Bach (vattendrag i Österrike), 
 Leutascher Ache (vattendrag i Österrike, lat 47,42, long 11,25),

Se även 
 Aachen – stad i Tyskland

Robotskapade Österrikeförgreningar